Chilenización puede referirse a:

La Chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá, proceso de transculturación de las zonas ocupadas o incorporadas por Chile, tras la Guerra del Pacífico con Perú.
La Chilenización del Cobre, nacionalización de recursos mineros.
 Todo proceso social o cultural asociado a la República de Chile.